Мокри́цький — українське прізвище. Польський варіант — Мокши́цький ()

Особи 
 Мокрицький Анатолій Степанович (1987—2022) — старший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Мокрицький Аполлон Миколайович — український і російський живописець і педагог.
 Мокрицький Георгій Павлович — письменник, український історик-краєзнавець, журналіст, фотохудожник, видавець.
 Мокрицький Діонісій Іванович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Мокрицький Мечислав — польський священик, львівський архієпископ.
 Мокрицький Сергій Євгенович — російський кінооператор і режисер українського походження.
 Мокрицький Ювеналій Йосип — ієромонах студит, іконописець, доктор богослов'я.
 Мокрицький Юрій Ярославович — радянський та український футболіст.

Див. також 
 Макрицький Олександр Миколайович
Українські прізвища